Finderup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Finderup Sogn (Kalundborg Kommune)
 Finderup Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune)
 Finderup Sogn (Viborg Kommune)